Dictator bezeichnet:

 das Amt des römischen Diktators
 Dictator (Band), eine Funeral-Doom-Band
 Dictator (Geschütz), Mörser des Amerikanischen Bürgerkrieges
 Dictator (Harris), Roman von Robert Harris
 Studebaker Dictator, ein PKW-Modell
 ein Hersteller von automatischen Türschließern

Siehe auch:
Diktator